Карлссон, Магнус
 Карлссон, Магнус (род. 1974) — шведский музыкант, солист группы Alcazar.
  (род. 1965) — шведский иллюстратор, режиссёр и аниматор.